Felipe Avenatti (Montevideo, 26 april 1993) is een Uruguayaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Sportivo Luqueño in juli 2018 voor Bologna. Op 6 januari 2022 ruilde hij Union SG in voor Beerschot Voetbalclub Antwerpen.

Clubcarrière 
Avenatti komt uit de jeugdopleiding van het Uruguayaanse River Plate. Hij debuteerde op 19 februari 2012 in de Uruguayaanse Primera División tegen Nacional. Na 12 doelpunten in het shirt van River Plate tekende hij op 21 augustus 2013 een vierjarig contract bij Ternana. In zijn eerste seizoen maakte hij twee doelpunten in 25 wedstrijden in de Serie B.

Statistieken

Interlandcarrière 
Avenatti haalde op het WK –20 van 2013 de finale met Uruguay –20 . Uruguay verloor die na strafschoppen tegen Frankrijk –20. 

Uruguayaans voetballer